Wischermann ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Wischermann (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Clemens Wischermann (* 1949), deutscher Historiker
 Else Maria Wischermann (* 1955), deutsche Historikerin und Bibliothekarin
 Ulla Wischermann (* 1952), deutsche Soziologin